Jméno a příjmení František Vodička má více nositelů:

 František Vodička (fotbalista) – český fotbalista, bratr Antonína
 František Vodička (herec) (1894–1947) – František Wasserman, český herec, publicista a textař
 František Vodička (politik) (1812–1884) – český římskokatolický duchovní a politik z Moravy, zemský poslanec